Trimenia est un nom scientifique porté par :
 Trimenia, un genre de plantes de la famille des Trimeniaceae ;
 Trimenia, un genre de papillons de la famille des Lycaenidae.